Roseggerstraße steht für:

 Roseggerstraße, Straße in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Neukölln
 Roseggerstraße, Straße in Frankfurt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Dornbusch
 Roseggerstraße, Straße in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Südstadt-Bult
 Roseggerstraße, Straße in Krieglach, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Krieglach
 Roseggerstraße, Straße in Leoben, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Leoben
 Roseggerstraße, Straße in Linz, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Linz-Innenstadt/L–Z
 Roseggerstraße, Straße in Lustenau, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Lustenau
 Roseggerstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz
 Roseggerstraße, Straße in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Heckinghausen